Division 4 kan syfta på:

Division 4 i fotboll för herrar
 Division 4 i fotboll för damer
Division 4 i ishockey